La Vysšaja Liga 1998-1999 è stata la 9ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata il 29 ottobre 1998 e si è conclusa il 26 aprile 1999.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dina Mosca campione di Russia 1998-1999.
  Coyle e Krona Niznij Novgorod retrocessi in Pervaja Liga 1999-2000.

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 1998
Calcio a 5 nel 1999